Freestyle, espressione di lingua inglese che significa stile libero, può riferirsi a:

Musica 
Freestyle – sottogenere della musica dance
Freestyle – categoria dell'hip hop. Si veda anche jam session.
Freestyle – album di Bobbi Humphrey
Freestyle – singolo dei Lady Antebellum
 Freestyle  – singolo dei 4Minute del 2011
 Freestyle – singolo di Lil Baby del 2017

Sport 
Pattinaggio freestyle – pattinaggio in linea affiliato CONI
Freestyle – sport olimpico invernale Ski Cross
Freestyle – disciplina del calcio da strada
Stile libero – stile di nuotata
Sci Tecnica libera – passo pattinato dello sci di fondo
Free Style – “balletto” con protagonisti cane e conduttore
Frisbee freestyle – disciplina atletica e spettacolare con il Frisbee
Freestyle Windsurf – disciplina del windsurf
Freestyle Motocross o FMX – specialità del Motocross